Кёгённёх () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Кёгённёх — река, левый приток р. Дяндага, координаты 61°22’с. ш. 130°35’в. д..
 Кёгённёх — озеро, на острове Батыялах, в русле р. Вилюй, координаты 63°48’с. ш. 121°51’в. д..
 Кёгённёх — озеро, на правом берегу верхнего течения р. Уоранга, юго-восточнее оз. Мастах, координаты 64°21’с. ш. 123°10’в. д..

Примечания